The Trip (MTV), een programma van MTV.
 The Trip (rockgroep), een Brits-Italiaanse muziekgroep die progressieve rock maakte 
 The Trip (1967), een Amerikaanse film van Roger Corman uit 1967
 The Trip (2002), een Amerikaanse film van Miles Swain uit 2002
 The Trip (2010), een Britse film van Michael Winterbottom uit 2010
 I onde dager, (Engelse titel: The Trip) een Noorse film van Tommy Wirkola uit 2021